Сигневич — фамилия.
 Сигневич, Вадим Владимирович (род. 1974) — белорусский гиревик.
 Сигневич, Игорь Владимирович (род. 1980) — белорусский гиревик.
 Сигневич, Николай Евгеньевич (род. 1992) — белорусский футболист.